KIAG steht für:
 Niagara Falls International Airport in den Vereinigten Staaten (ICAO-Code)

K. I. A. G.
 Kohlen-Import AG, eine Vorläuferin der Poseidon Reederei

KIAG